9589 Deridder – asteroide
DeRidder – comune degli Stati Uniti d'America in Louisiana